Sebastian (Flórida), localidade dos EUA
SebastiAn - músico de electro da França

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos